Муниципальное образование «Пятовское» — сельское поселение в Тотемском районе Вологодской области Российской Федерации.

Административный центр — деревня Пятовская.

География 
Граничит:
 на северо-западе с Мосеевским сельским поселением,
 на севере с Тарногским муниципальным районом,
 на северо-востоке с Медведевским сельским поселением,
 на юго-востоке с Бабушкинским муниципальным районом,
 на юге с Великодворским сельским поселением,
 на юго-западе с Калининским сельским поселением,
 на западе с Вожбальским сельским поселением.

В южной части территории муниципального образования вблизи деревни Пятовская расположено городское поселение «Город Тотьма»

История 
В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. 

Образовано в соответствии с законом Вологодской области от 6 декабря 2004 года № 1124-ОЗ «Об установлении границ Тотемского муниципального района, границах и статусе муниципальных образований, входящих в его состав».
В состав сельского поселения вошли сельсоветы:
 Пятовский (ОКАТО 19 246 852, 33 населённых пункта)
 Матвеевский (ОКАТО 19 246 828, 8 населённых пунктов).

Законом Вологодской области от 1 июня 2015 года № 3670-ОЗ, были преобразованы, путём их объединения, муниципальные образования «Медведевское» и «Пятовское» — в сельское поселение Пятовское с административным центром в деревне Пятовская.

Население

Состав сельского поселения

Местное самоуправление 
Действующая система органов местного самоуправления района учреждена Уставом Тотемского муниципального района Вологодской области, принятым решением № 101 Тотемского районного муниципального Собрания 19 июля 2005 года.

Местное самоуправление в поселении осуществляется на основании Устава, который был утверждён решением совета депутатов Пятовского сельского поселения Тотемского муниципального района Вологодской области от 9 августа 2005 года.

Глава муниципального образования Горчагов Вадим Валентинович, избран 5 июня 2005 года (количество голосов «за» — 64,97 %), он же является также председателем представительного органа. Количество депутатов в представительном органе — 10.

Администрация поселения расположена по адресу: 161300 Вологодская область, Тотемский район, д. Пятовская, ул. Центральная, дом 4.

Экономика 
 Тотемское райпо
 МУП «Тотемское ПАТП»
 Филиал «Торговый дом „Вологодский“»
 ГП ВО «Тотемская электротеплосеть»
 ООО «Тотьмагорстройинвест»
 ЗАО «Тотьмалесторг»
 СПК «Тотемское»
 МУП «Водоканал»
 ГУ Санаторий «Зеленый Бор»
 Филиал «Тотемское ДРСУ» ОАО «Вологдаавтодор»
 Филиал Тотемские электрические сети ОАО «Вологдаэнерго»
 ООО «Сухонский речной порт»
 ООО «Тотемский маслозавод»
 ООО «Тотемский плюс»
 МУП «Тотемское ГАТП»
 ООО «Льнозавод „Тотемский“»

Транспорт 
По территории проходит автодорога Р7, протекают реки Сухона, Пёсья Деньга, Шореньга, Еденьга.

В посёлке Советский начинается Пятовская узкоколейная железная дорога.

Примечания

Ссылки 
 Муниципальное образование «Пятовское» на сайте администрации муниципального района

Сельские поселения Вологодской области
Муниципальные образования Тотемского района